Ibrahim Paixà d'Egipte (Rumèlia, Imperi Otomà, 1789 - El Caire, 1848), general, governador i virrei en funcions d'Egipte.
 Pargali Ibrahim Paixà (1493-1536) dit Makbul (el Favorit) i més tard Maktul (L'executat), gran visir otomà del sultà Solimà I.
 Damat Ibrahim Paixà (Bòsnia c. 1550-1601), gran visir otomà (1596–97 i 1599–01).
 Çandarli Ibrahim Paixà, gran visir otomà.
 Çandarli (II) Ibrahim Paixà (1429-1500), gran visir otomà.
 İbrahim Edhem Paşa (Quios, c. 1818 - Istanbul, 1893), gran visir otomà d'origen grec.
 İbrahim Hakkı Paşa (Beshiktash, 1863 - Berlín, 1918), gran visir otomà.
 Kara Ibrahim Paixà (prop de Bayburt, 1620 - Rodes, 1687), visir otomà.
 Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (Muskhara, c. 1662 - Istanbul, 1730), gran visir otomà (1718-30).